A 2017-es női kézilabda-világbajnokságot december 1. és 17. között Németországban rendezték. Ez volt a 23. női kézilabda-vb, és 1965 és 1997 után a harmadik olyan, amelyet Németországban rendeztek. A rendezés jogát 2011-ben ítélte oda a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, miután más jelentkező nem volt. A tornát a francia válogatott nyerte meg, miután a döntőben legyőzték a címvédő Norvégiát. Ez volt a francia csapat második világbajnoki győzelme. A torna legjobb játékosa Stine Oftedal, a gólkirálynő Nora Mørk lett. A magyar válogatott a 15. helyen végzett.

A világbajnokságon 24 csapat vett részt.

Helyszínek 
A mérkőzéseket hat városban játsszák.

Selejtezők

Résztvevők 
A világbajnokságon az alábbi 24 csapat vesz részt:

Európai selejtezők

|}

Sorsolás 
A sorsolást június 27-én tartották Hamburgban.

Kiemelés

A sorsolást úgy készítették, hogy Franciaország Trierben, Norvégia Bietigheim-Bissingenben, Dánia Oldenburgban, Németország és Hollandia pedig Lipcsében szerepeljen a csoportkörben.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Elnöki kupa

A 21–24. helyért

A 23. helyért

A 21. helyért

A 17–20. helyért

A 19. helyért

A 17. helyért

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Statisztikák

Góllövőlista

Utolsó frissítésː 2017. december 17.
Forrás: IHF

Kapusok rangsora

Utolsó frissítésː 2017. december 17.
Forrás:: IHF

All-Star csapat
A világbajnokság álomcsapatát 2017. december 17-én hirdették ki, a döntő előtt.

Végeredmény
Az 5–16. helyezettek sorrendjét az IHF állapította meg. A többi helyezésekért helyosztó mérkőzéseket játszottak.

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Vilagbajnokság
Női kézilabda-világbajnokságok